Ри́чмонд (,  /ˈrɪtʃmənd/) — город в регионе Лоуэр-Мейнленд канадской провинции Британская Колумбия, входит в агломерацию Большой Ванкувер. Является четвёртым по населённости городом провинции. Ричмонд граничит с городами Ванкувер и Бернаби на севере, Нью-Уэстминстер — на востоке, Делта — на юге. Западной границей Ричмонда является Пролив Джорджии. К Ричмонду относится  — место расположения Международного аэропорта Ванкувер.

География и климат

Демография

Правительство

Преступность

Молодёжные банды 
Начиная с 2007 в Ричмонде, как и других пригородах Ванкувера резко выросла активность молодёжных банд. Только в 2009 году по данным RCMP на этой почве было совершено более тридцати убийств. Банды ведут войну за прибыльный рынок синтетических наркотиков.

Образование

Транспорт

Экономика

Отдых и развлечения

Телевидение

Голова Ленина 
В конце 2009 года в Ричмонде появилась необычная скульптура: 17-метровая голова В. И. Ленина из нержавеющей стали, увенчанная карикатурной пародией на Мао Цзэдуна. По сообщениям прессы, это произведение современного искусства называется «Мисс Мао пытается балансировать на ленинской голове». Авторы — братья Гао из Китая.

Скульптура будет находиться в городе три года, после чего этот объект демонтируют.

Спорт 
 Олимпийский овал Ричмонда

Международные отношения

Города-побратимы 
  Пьерфон, Канада (1968)
  Вакаяма, Япония (1973)

Города-партнёры 
  Сямынь, Китай (2008)
  Циндао, Китай (2008)

Комментарии

Примечания 

Города Британской Колумбии